Einde (Roermond), een gehucht in de Nederlands-Limburgse gemeente Roermond.
Einde (Voeren) een buurt in Sint-Martens-Voeren in de Belgisch-Limburgse gemeente Voeren.
Slotwoord, slotstuk of epiloog van een muziekstuk, toneelstuk, boek, etc.